Harpia, ser mitológico
 Harpia harpyja, ave
 Harpia (Bobbi Morse), heroína da Marvel Comics
 Mockingbird (DC), vilão da DC Comics
 Harppia, banda brasileira de heavy metal
 Harpia (sistema de espionagem)